Dnevnik (en alfabeto cirílico: Дневник) es un término que significa «diario» en búlgaro, croata, esloveno, macedonio y serbio. Hace referencia a varios medios de comunicación de los países de los Balcanes: 

 Dnevnik, un periódico de economía y negocios búlgaro con sede en Sofía.
 Dnevnik, un periódico esloveno con sede en Liubliana. 
 Dnevnik, un periódico de Macedonia del Norte con sede en Skopie. 
 Dnevnik, un periódico serbio con sede en Novi Sad.
 Dnevnik HRT, un programa de noticias de la cadena de televisión croata Hrvatska Radiotelevizija. 
 Dnevnik Nove TV, un programa de noticias de la cadena de televisión croata Nova TV.